Ezequiel Luna puede referirse a:

Ezequiel Esteban Luna (n.1986), futbolista argentino.
Ezequiel Luna Guerra, político peruano.